Петница () — община в Черногории.

История 
Образована в 2013 году на территориях, ранее принадлежавших общине Беране.

География 
Расположена на северо-востоке страны, в Динарском нагорье.

Граничит с Республикой Сербия: на северо-востоке — с общиной Сеница Златиборского округа.

Граничит с другими общинами Черногории: на севере и северо-западе — с общиной Биело-Поле, на западе, юго-западе и юге — с общиной Беране, на юго-востоке и востоке — с общиной .

Площадь — 173 км².

Климат 
Климат по классификации Кёппена — Csa — средиземноморский климат с жарким летом.

Население 
Согласно , население общины — 5455 человек.

Населённые пункты

Примечания 

 
Общины Черногории